Le Secret magnifique (Magnificent Obsession) est un roman de Lloyd C. Douglas paru en 1929.

Il a inspiré et donné son titre à :
 Le Secret magnifique, un film de John Stahl de 1935 ;
 Le Secret magnifique, un remake de Douglas Sirk de 1954.